Franciaország
Champagnat, település Creuse megyében
Champagnat, település Saône-et-Loire megyében